Хью Гастингс (; около 1307/10—1347) — английский рыцарь, участник Столетней войны. Сражался с французами при Слейсе, в Бретани и во Фландрии. Незадолго до смерти был назначен сенешалем Гаскони, но не успел вступить в должность.

Происхождение 
Хью Гастингс принадлежал к знатному и влиятельному роду, представители которого владели землями в Норфолке с начала XII века. Дед Хью, Генри Гастингс, был одним из лидеров Второй баронской войны и заседал в парламенте Монфора; отец, Джон Гастингс, присоединил к своим владениям баронию Абергавенни в Уэльсе и претендовал на шотландскую корону в ходе «Великой тяжбы». Однако наследником земель и титулов стал старший сын Джона, тоже Джон, родившийся в первом браке. Хью, появившемуся на свет вторым, оставалось делать карьеру военного и администратора. Его матерью была вторая жена Джона Гастингса Изабелла Диспенсер, дочь 1-го графа Уинчестера и сестра фаворита короля Эдуарда II. После смерти первого мужа в 1313 году она вышла замуж снова, за Ральфа де Монтермара, 1-го барона Монтермара.

</center>

Биография 
Хью Гастингс родился около 1307 или 1310 года и к 18 мая 1330 года уже был женат на Марджори Фолиот — внучке Джордана Фолиота, 1-го барона Фолиота, сонаследнице поместий Элсинг и Уизенхэм в Норфолке и других владений в Ноттингемшире и Йоркшире. Все эти земли достались Гастингсу; кроме того, после смерти матери в декабре 1334 года он унаследовал Моньюдон в Саффолке и часть поместья Саттон Скотни в Хэмпшире. Ещё несколько поместий Хью получил от Генри Гросмонта, графа Дерби. Незадолго до 1342 года он получил у своего племянника Лоуренса Гастингса, графа Пембрука, в пожизненное владение поместье Освардбек в Ноттингемшире.

Всю свою жизнь Гастингс провёл на службе — военной и гражданской. Он ни разу не занимал должность верховного шерифа и не заседал в парламенте в качестве рыцаря графства, но регулярно работал в разного рода комиссиях, а 8 ноября 1338 года был назначен мировым судьей для западного райдинга Йоркшира. Хью был в числе 106 мирян, вызванных на заседание Большого совета, состоявшееся в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 1342 года; в середине 1340-х годов он стал управляющим двора королевы Филиппы. Все эти назначения говорят о доверии к Гастингсу со стороны короля Эдуарда III.

В те же годы Гастингс участвовал в боевых действиях на континенте. В июле 1338 года он был в составе королевской армии, высадившейся в Антверпене; 24 июня 1340 года Хью участвовал в морской битве при Слейсе, в 1342—1343 годах находился в свите графа Пембрука в Бретани, где шла война между двумя претендентами на герцогскую корону (одного поддерживала Англия, второго — Франция). В 1345 году Гастингс воевал в Аквитании под командованием графа Дерби (снова в свите Пембрука). Согласно Фруассару, он сражался при Обероше 21 октября 1345 года, но известно, что граф Пембрук пропустил эту битву, так что хронист мог ошибиться.

20 июня 1346 года Эдуард III назначил Гастингса своим капитаном и лейтенантом во Фландрии. Хью атаковал северную границу Франции, чтобы отвлечь на себя часть сил противника во время вторжения короля в Нормандию. Со своим отрядом в 250 человек и ополчением из фландрских городов он осадил Бетюн, но взять этот город не смог, так как его союзники показали низкую боеспособность. Отступив от Бетюна, Гастингс присоединился к Эдуарду III, осадившему Кале; эта осада ещё продолжалась, когда в мае 1347 года Хью был назначен сенешалем Гаскони. Он отправился в Англию, чтобы там набрать отряд в восемьдесят лучников и пятьдесят латников. Однако к тому моменту Гастингс был серьёзно болен (возможно, из-за плохих условий жизни в военном лагере). 22 июля 1347 года он составил завещание, а спустя неделю умер. Хью похоронили в церкви Святой Марии, которую он построил в Элсинге.

Могилу Гастингса вскрыли в сентябре 1978 года. Выяснилось, что он был ростом около 5 футов 10 дюймов и что его зубы были повреждены от удара в челюсть (видимо, полученного на войне); на плечевом и локтевом суставах нашли следы остеоартрита. Похоронили Гастингса в парике или шляпе из коровьей шерсти.

Семья 
Хью Гастингс был женат на Марджори Фолиот, дочери Ричарда Фолиота и Марджори Бриуз. В этом браке родились родились пятеро детей:

 сэр Хью Гастингс;
 Джон Гастингс;
 Изабелла Гастингс, жена сэра Джона Рочфорда;
 Маргарет Гастингс, жена Джона Бойланда и Николаса Кастелла;
 Мод Гастингс, жена сэра Петера Деламора.

Примечания

Литература 
 
 

Гастингсы